Wacław Piotrowski (1887–1967) – malarz
 Wacław Piotrowski (1916–1992) – metaloznawca, profesor
 Wacław Piotrowski (1876–1962) – muzykolog, doktor filozofii